«Фиалка Монмартра» () — оперетта Имре Кальмана. Композитор посвятил сочинение своей молодой жене, русской актрисе . Либретто Юлиуса Браммера и Альфреда Грюнвальда основано на журналистских зарисовках французского писателя Анри Мюрже (1822—1861) из книги «». 

Премьера состоялась 21 марта  года, в Вене, в Театре Иоганна Штрауса. Первая постановка выдержала 170 представлений. В том же году состоялись премьеры в других европейских городах, а также премьеры в США, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе под названием «Париж весной» ().

Действующие лица 
 Рауль Делакруа, художник — тенор или баритон
 Флоримон Эрве (Марсель Эрве), композитор — тенор
 Анри Мюрже (Анри Бернье), поэт — тенор
 Нинон Тисье, натурщица — сопрано
 Виолетта Каваллини, цветочница — сопрано
 Мадам Арно, консьержка
 Дядюшка Франсуа, рассыльный
 Джакомо Париджи, учитель пения
 Директор театра
 Пиппо Фраскати (Фраскатти), министр изящных искусств — баритон
 Ренар, секретарь министра
 Гризетка, модистка
 Обитатели Монмартра, артисты театра

Сюжет 
В оперетте в центре действия — жизнь трёх друзей: художника Рауля Делакруа, поэта Анри Бернье и композитора Марселя Эрве. Удача пока не улыбается им, но они не отчаиваются и верят, что впереди их ждёт успех и лучезарное будущее, стоит только Анри и Марселю написать оперетту «Карамболина», а Раулю — великолепные картины. Жена художника Нинон Тесье не разделяет их надежд и, желая стать актрисой, приходит к убеждению, что путь на сцену, к славе ей могут проложить лишь деньги. И потому уходит от бедного художника к богатому министру Фраскатти. Однако взамен в «дочери» трое друзей принимают юную цветочницу, продавщицу фиалок Виолетту. «Виолетта! Фиолетта! Фиалка!» Но жена не оставляет художника и преследует его, не позволяя его чувствам к ней остыть. Это замечают и министр, и Виолетта. Они оба противятся этому. Благодаря находчивости и хитрости Виолетты и глупости министра ей удаётся устроить художника, который ей столь симпатичен, на работу реставратором в Лувр, а прежде его отправляют в Италию. Поэту и композитору тоже улыбается судьба — их оперетту принимают в театре. Но кажется, все забыли про Виолетту. И даже художник не догадывается, что своей карьерой в Лувре он обязан молодой цветочнице, а не своей жене. Виолетту на содержание берёт рассыльный дядюшка Франсуа.

Наступает день премьеры оперетты, и главную роль исполняет Нинон. В тот же день в театр в поисках своей бывшей жены устремляется художник. Но Нинон не желает видеть Рауля Делакруа, в противном случае угрожая отказаться играть в оперетте. Анри, Марсель и дядюшка Франсуа пытаются остановить его своими вопросами о его путешествии в Италию. В это время секретарь министра Ренар, рассказавший о денежных махинациях министра, удостаивается его поста, а министр остаётся ни с чем. Нинон уходит к Ренару. Когда кажется, что премьера оперетты провалена, на помощь приходит Виолетта и соглашается исполнить роль Нинон в оперетте. Рауль Делакруа узнает о помощи Виолетты и просит прощения за то, что вся благодарность досталась Нинон, а Виолетта в свою очередь признаётся в симпатии к нему.

Постановки 
В немецкоязычных странах оперетта сегодня практически не встречается на афишах; зачастую отсутствуя и в справочниках. В то же время, она сохранила некоторую популярность в таких странах как Венгрия, Россия и Украина. Так, романтическая история из жизни талантливых представителей парижской богемы была поставлена в театре «На Басманной», в Ставропольском государственном театре оперетты, в Новосибирском театре музыкальной комедии, в Волгоградском Музыкальном театре, Мытищинском театре драмы и комедии «ФЭСТ», Московском Музыкальном театре «ЭкспериментЪ» под руководством заслуженного артиста России Бориса Борейко и в Московском театре оперетты. Среди зарубежных театров имеет в своём репертуаре «Фиалку Монмартра» («The Violet of Montmartre»), например, Ohio Light Opera.

Автор русского текста оперетты «Фиалка Монмартра» (1933, Ленинградский театр музыкальной комедии) — Александр Дикгоф-Деренталь.

См. также 
 Карамболина-карамболетта
 х/ф «Под крышами Монмартра»

Примечания

Ссылки 
 Видеофрагменты спектакля «Московской оперетты» http://pborisenko.ru/theatre/Video/fialka/fialka.htm 
 «Фиалка Монмартра» — спектакль Московского театра оперетты
 Версия либретто «Фиалка Монмартра» по сюжету Ю. Браммера и А. Грюнвальда Юрия Димитрина

Оперетты на немецком языке
Оперетты Имре Кальмана
Оперетты 1930 года
Сцены из жизни богемы